Хоа́ны (от  «воронки, воронкообразные отверстия») — внутренние носовые отверстия у позвоночных животных, включая человека. Образовались в процессе эволюционного развития животных в связи с появлением у них постоянного или периодического воздушного дыхания.

Описание 
Впервые хоаны возникли у кистепёрых и двоякодышащих рыб. У эмбрионов двоякодышащих рыб от обонятельных ямок отходят желобки, превращающиеся в каналы, внутренние отверстия которых, называемые первичными хоанами, открываются в ротовую полость.

При воздушном дыхании у двоякодышащих рыб ток воздуха проходит к лёгким по этим каналам. У наземных позвоночных во время зародышевого развития также образуется носоротовой канал, соединяющий наружные носовые отверстия (ноздри) с ротовой полостью, куда он открывается первичными хоанами.

У земноводных такое положение хоаны остаётся в течение месяца. У некоторых пресмыкающихся и птиц, а также у млекопитающих, в том числе человека, в связи с развитием вторичного твёрдого нёба верхняя часть ротовой полости, куда открываются первичные хоаны, отделяется от нижней части, образуя носоглоточный ход, который открывается в полость глотки вторичными хоанами.

По мере удлинения нижнего твёрдого нёба у млекопитающих, в том числе и человека, вторичные хоаны оказываются отодвинутыми далеко назад к глотке. Образование носоглоточного хода, отделённого от нижней части ротовой полости, и отодвигание хоаны ближе к гортани позволяет животным и человеку свободно дышать в то время, когда в ротовой полости находится пища.

См. также 
 Земноводные
 Сошник (кость)
 Лопастепёрые рыбы
 Темноспондильные
 Затрахидиды

Череп
Дыхательная система